Planet X jelentései:
Planet X, a Naprendszer feltételezett kilencedik (tizedik) bolygójának gyakori angol megnevezése
Planet X, egy Marvel Comics képregénytörténet
Planet X, amerikai együttes